TTA peut être l'abréviation ou le sigle de :
tubérosité tibiale antérieure : saillie osseuse du tibia situé sous la rotule;
temps de travail additionnel : disposition de contrat de travail spécifique entre praticiens et hôpitaux; 
technologie ou transmission temporelle asynchrone : technologie de réseau à haut débit, normalisée où les données sont transmises sous forme de paquets de taille fixe - équivalent d'ATM (asynchronous transfer mode);
tramway touristique de l'Aisne : tramway belge de la province de Luxembourg;
train touristique de l'Albret : train français du département de Lot-et-Garonne (Nérac);
transport triggered architecture : modèle adaptable d'architecture de processeur;
traité toutes armes : spécification interne à l'armée française de textes (tels que le TTA 101, règlement de discipline générale, le TTA 102, règlement du service intérieur, TTA 150, manuel du cadre de contact, etc.), de vêtements, d'armes et autres pouvant être utilisés quel que soit le type d'armée : terre, marine, air, gendarmerie, santé, etc. ;
 The True Audio, un format de compression audio ;
tolyltriazole : inhibiteur de corrosion pour le cuivre et ses alliages; formule: C7H7N3;
1,2,3-thiadiazolethioacetanilides: série de molécules ayant des propriétés anti-VIH.